Echtzeit steht für
 die Anforderung an informationstechnische Systeme, innerhalb vorgegebener Zeitgrenzen zu reagieren, siehe Echtzeit
 Übereinstimmung der dargestellten Zeitdauer mit der Erzähldauer in Film und Literatur, siehe Echtzeit (Literatur und Film)
 einen Buchverlag, siehe Echtzeit Verlag

in Echtzeit steht für
 die unmittelbare Transaktionsverarbeitung (z. B. Echtzeit-Banking), siehe Online Transaction Processing
 eine geringe Verzögerung, siehe Verzögerungszeit
 einen kontinuierlichen Spielfortschritt bei Computerspielen, siehe Echtzeit-Strategiespiel

Siehe auch:

 Echtzeitsystem
 Real Time